Янайдзу (Ґіфу)
 Янайдзу (Міяґі)
 Янайдзу (Фукусіма)